Змагання зі сноубордингу серед жінок у слоупстайлі на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 11-12 лютого.

Результати

Примітки